Wehselau ist der Familienname von:
 Albrecht Wehselau (* 1937), deutscher Ruderer
 Mariechen Wehselau (1906–1992), US-amerikanische Schwimmerin